Liste des députés de la province de Madrid. Cette province espagnole est représentée au Congrès des députés par trente-cinq députés.

Législature 2008-2012 

Madrid